Salernitano – abitante della città di Salerno 

 Daniela Salernitano – costumista italiana
 Masuccio Salernitano (Tommaso Guardati) – novellista italiano del XV secolo